Чемпионат Исландии по футболу 2001 — является 90-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 15 мая 2001 года и закончился 23 сентября 2001 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
2001 год в Исландии
Футбол в Европе в 2001 году